Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji ATP Vegeta Croatia Open Umag 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl slovensko-španělský pár Martin Kližan a David Marrero, který do turnaje nezasáhl.

Soutěž čtyřhry vyhrála čtvrtá nasazená dvojice František Čermák a Lukáš Rosol z České republiky, jejíž členové ve finále zdolali srbsko-chorvatský pár tvořený Dušanem Lajovićem a Frankem Škugorem po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–6. Oba tak získali první společný titul. Pro Rosola se jednalo o třetí deblovou trofej z okruhu ATP Tour a pro Čermáka pak jubilejní třicátý titul, první od říjnové výhry na Kremlin Cupu 2012.

Nasazení párů 
  Julian Knowle /  Oliver Marach (semifinále)
  Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos (semifinále)
  Mate Pavić /  André Sá (1. kolo)
  'František Čermák /  Lukáš Rosol (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Croatia Open Umag
ATP World Tour 2014